Het ATP-toernooi van Miami 2016 (met de officiële naam Miami Open presented by Itaú) werd gespeeld van 21 maart tot en met 3 april  2016. Er werd gespeeld op hardcourtbanen in de Amerikaanse stad Miami.

Het enkelspel werd gewonnen door Novak Đoković. Hij versloeg in de finale Kei Nishikori met 6-3 en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut. Zij versloegen in de finale Raven Klaasen en Rajeev Ram met 5-7, 6-1 en [10-7].

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi trok 300.952 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 
 Toernooischema enkelspel
 Toernooischema dubbelspel

Miami
ATP-toernooi van Miami